Le  Champsaur est la haute vallée du Drac, située dans le département des Hautes-Alpes

Patronyme 
 Félicien Champsaur, écrivain et journaliste français
 Paul Champsaur, administrateur français

Homonymie